Милтон:

Топоним 
 Милтон (Луизиана) — деревня в приходе Лафайетт, штат Луизиана, США
 Милтон — город в Южном Онтарио, Канада.
 Милтон — тауншип в округе Додж, Миннесота, США.
 Милтон — город в штате Массачусетс, США.
 Милтон — город в штате Флорида, США.
 Милтон — посёлок на Южном острове Новой Зеландии.

Персоналии 
 Милтон, Фрэнсис (более известна под фамилией Троллоп; 1779—1863) — английская писательница.
 Милтон-Джонс, Делиша (род. 1974) — американская профессиональная баскетболистка.
 Милтон, Шейк (род. 1996) — американский профессиональный баскетболист.
 Милтон Эрвин Кол (1909 — 1987) — американский аниматор, один из представителей Девятки диснеевских стариков.